

Santos 
Vicente de Saragoça — padroeiro do Patriarcado de Lisboa
Vicente Ferrer
Vicente Pallotti
Vicente de Paulo
Vicente de Lérins
Vicente de Évora
Vicente, Orôncio e Vítor, mártires do século IV
Vicente de Santo António ou Vicente de Albufeira

Geografia do Brasil
Ilha de São Vicente (Brasil) — no estado de São Paulo
São Vicente (Iacanga) — povoado do estado de São Paulo
São Vicente (Coronel Fabriciano) — bairro
São Vicente da Estrela — distrito de Raul Soares, Minas Gerais
Capitania de São Vicente — no sul do Brasil
São Vicente — distrito de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo.

Municípios
São Vicente (Rio Grande do Norte)
São Vicente (São Paulo)
São Vicente de Minas — em Minas Gerais
São Vicente do Sul — no Rio Grande do Sul
São Vicente Férrer (Maranhão) 
São Vicente Férrer (Pernambuco)

Geografia de Cabo Verde
Ilha de São Vicente (Cabo Verde)
São Vicente (concelho de Cabo Verde) — município

Geografia de Portugal
São Vicente (Madeira) — vila e município na Madeira
Cabo de São Vicente — promontório rochoso no concelho de Vila do Bispo, Algarve

Geografia de São Tomé e Príncipe
São Vicente (São Tomé) — aldeia do distrito de Cantagalo, ilha de São Tomé

Geografia de São Vicente e Granadinas
São Vicente e Granadinas — país do Caribe
Ilha de São Vicente (São Vicente e Granadinas) — ilha principal desse país

Outros usos
São Vicente Atlético Clube — clube esportivo do litoral paulista
São Vicente di Longe — disco de Cesária Évora
Vicente (futebolista) — zagueiro gaúcho 

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de santos